Jacques Lazure (né en 1929) est un sociologue québécois.
 Jacques Lazure (né en 1956) est un écrivain québécois.